Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 2021/22 von Hertha BSC. Der Klub tritt in der Saison in der Bundesliga an. Hertha BSC erwischte nach 3 Spieltagen mit null Punkten seinen historisch schlechtesten Saisonstart. Das ist der 11.-schlechteste Saisonstart aller Zeiten in der Bundesliga. Die Mannschaft konnte aber letztendlich die Relegation erreichen und mit einem 2:1 in der Summe beider Spiele gegen den Hamburger SV den Klassenerhalt in der Bundesliga sichern.

Personalien

Kader 2021/22 
 Stand: 24. Mai 2022

Transfers der Saison 2021/22 

Stand: 31. Januar 2022

Sportliche Leitung und Vereinsführung

Spielkleidung

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht von Hertha BSC.
Die Tabelle listet alle Bundesligaspiele des Vereins der Saison 2021/22 auf. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.

Bundesliga

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem 16. der Bundesliga, Hertha BSC, und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 19. und 23. Mai 2022 ausgetragen.

|}

Hinspiel

Rückspiel

DFB-Pokal 

Die Tabelle listet alle Spiele des Vereins im DFB-Pokal der Saison 2021/22 auf. Siege sind grün und Niederlagen rot markiert.

Freundschafts-/Vorbereitungsspiele 
Diese Tabelle führt die ausgetragenen Freundschaftsspiele auf.

Statistiken

Saisonverlauf

Abschlusstabelle

Spielerstatistiken 

Stand: 14. Mai 2022

Bundesliga-Zuschauerzahlen

Weblinks 
 Vereinsinfo Hertha BSC bei kicker.de

Einzelnachweise 

Berlin
Berlin, Hertha
Hertha BSC